Paul Graham fait notamment référence à :
 Paul Graham (1964-), programmeur informatique et investisseur en capital risque.
 Paul Graham (1956-), photographe britannique.
 Paul Graham (1968-), joueur américain de basket-ball.
 Paul K. Graham (1978-), généalogiste américain.